Agri puede referirse a:

 Ağrı, ciudad de Turquía.
 Ağrı, provincia de Turquía.
 Monte Ağrı o Ararat (en idioma turco, Ağrı Dağı), montaña más alta de Turquía.
 Río Agri, en Italia.